Сабаново — название населённых пунктов в России:

 Сабаново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Сабаново — село в Никольском районе Пензенской области.
 Сабаново — село в Ромодановском районе Мордовии.